

Patronyme 

 Michel Drancourt (1928-2014), journaliste et économiste français ;
 Pierre Drancourt (né en 1982), coureur cycliste français.

Personnages de fiction 
 Caroline Drancourt, personnage de la série télévisée française Sous le soleil, interprété par Adeline Blondieau ;
 Louise Drancourt, personnage récurrent de la saison 2 de la série télévisée française Profilage, interprété par Marie Kremer.

Soda 
 Ludovic Drancourt, un des personnages principaux, interprété par Gaël Cottat ;
 Marie-Amélie Drancourt, la mère du précédent, interprété par Isabelle Nanty.